Fonds Economische Structuurversterking
 Fes (muziek), muzikale toon; een halve toonsafstand lager dan de F en enharmonisch gelijk aan de E
 Fez (stad) in Marokko
 Fez (hoofddeksel)